F110 o F-110 puede referirse a las siguientes acepciones:
 F-110 Spectre, designación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el avión F-4 Phantom II.
 Clase F-110, futura clase de fragatas de España.
 General Electric F110, motor turbofán.